Observatori Astronòmic Belgrad (del seu nom en serbi Астрономска Опсерваторија Београд, transliterat Astronomska Оpservatorija Beograd), observatori astronòmic ubicat a Belgrad (Sèrbia)
 Ace of Base, grup musical pop de Suècia
 Annals of Botany, revista científica sobre botànica publicada per Oxford University Press
 Bacteri oxidant de l'amoni (del seu nom en anglès Ammonia-Oxidizing Bacteria), bacteri que oxida l'amoni en el procés de nitrificació